146. længdegrad kan henvise til:

 146. vestlige længdekreds
 146. østlige længdekreds